Ел Кармен има више значења:

 Ел Кармен (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Кармен, Гаљинас Гверас, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Кармен, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Кармен (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Кармен (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Кармен, Гранха (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Кармен (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кармен, Фамилија Гомез Сото (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кармен (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кармен (Кармен, Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кармен, Сан Маркос (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кармен (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Кармен (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кармен, Лас Вигас (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кармен, Ултимагва (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кармен, Сан Исидро де Гомез (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кармен (Хименез, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кармен (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кармен (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кармен (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кармен, Ел Кармен де ла Глорија (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кармен, Лас Галерас (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кармен (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Кармен (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Чијапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Фронтера Идалго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Лараинзар), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен, Канеларсито II (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Рајон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен, Ел Лимон (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен, Монте Гранде (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен, Лас Гвакамајас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Венустијано Каранза, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен, Пенхамо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Сантијаго ел Пинар), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кармен (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кармен, Ел Торо (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кармен (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кармен, Ел Алтар дел Росарио (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кармен (Хименез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кармен, Алберге (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кармен, Монте Кармело (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кармен (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кармен (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кармен (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кармен (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кармен (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Кармен, Чорењос (Конето де Комонфорт), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кармен (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кармен, Ранчо де Кано (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кармен, Пропиједад Привада (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кармен (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кармен (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Кармен (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кармен (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кармен (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кармен (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кармен (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кармен (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кармен, Ла Кореа (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кармен (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кармен (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кармен (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кармен (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кармен (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кармен (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Кармен (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Кармен (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Кармен (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Кармен, Ла Месита (Тула де Аљенде), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Кармен, Ел Капулин (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кармен (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кармен (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кармен (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кармен (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кармен (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кармен (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кармен (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кармен (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кармен (Уејпостла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Кармен (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Кармен (Ел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Кармен, Ел Десијерто дел Кармен (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Кармен (Виља Гереро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Кармен (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кармен (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кармен (Уирамба), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кармен (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кармен (Кармен, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кармен (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кармен (Грал. Ескобедо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кармен (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кармен, Лас Кармелитас (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кармен (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кармен (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кармен (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кармен (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кармен (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кармен (Окотлан де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кармен (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кармен (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кармен (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кармен (Санта Инес дел Монте), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кармен (Сантијаго Тилантонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кармен, Ел Рекуердо (Сантијаго Јаитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кармен (Санто Доминго Искатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кармен (Силакајоапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кармен (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кармен (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кармен (Чилчотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кармен (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кармен (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кармен (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кармен (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кармен (Сантијаго Мијаватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кармен, Текруз (Тепатласко де Идалго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кармен (Венустијано Каранза, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кармен, Сантијаго Мескититлан Барио 6. (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Кармен (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Кармен (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Кармен (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кармен (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кармен (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кармен, Ел Папалоте (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кармен (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кармен (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кармен (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кармен (Виља де ла Паз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кармен, Ел Ранчиљо (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кармен (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кармен (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кармен (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кармен (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кармен (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кармен (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кармен (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Кармен (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Кармен, Кумуапа (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Кармен (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Кармен, Сан Маркос (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Кармен (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Кармен (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Кармен, Ла Енсенада (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Кармен (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Кармен (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Кармен (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кармен (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кармен (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кармен (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кармен (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кармен, Неморио Кавазос, Ганадерија (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кармен (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кармен (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кармен (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кармен (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кармен (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Кармен, Ранчо (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Кармен, Лас Карозас (Уејотлипан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Кармен, Ранчо (Нанакамилпа де Маријано Ариста), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Кармен (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кармен (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кармен (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кармен (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кармен (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кармен (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кармен, Маргарито Монтес Пара (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кармен (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кармен (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кармен (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кармен (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кармен (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кармен (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кармен (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кармен (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кармен (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кармен (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Кармен, Алисија де Леон Берумен (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Кармен (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Кармен (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику